Ерденево — многозначный термин, топоним:

Россия 
 Ерденево — поселок в Малоярославецком районе Калужской области.
 Ерденево — станция Московской железной дороги в Малоярославецком районе Калужской области.
 Ерденево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Ерденево — бывшее село на территории Останкинского района города Москвы.
 Ерденево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Ерденево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Ерденево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Ерденево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.